Havet kan syfta på:

 Havet (musikgrupp) – en svensk musikgrupp bildad 2014
 Havet, Dalarna – en sjö i Älvdalens kommun i Dalarna

Personer
Havet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Armand Havet (1795–1820), fransk botanist
 Ernest Havet (1813–1889), fransk lärd
 Louis Havet (1849–1925), fransk filolog
 Julien Havet (1853–1893), fransk historiker

Franska efternamn